Burg Kammerstein bzw. Ruine Kammerstein heißen folgende geographischen Objekte:

 Burgruine Kammerstein (Kammern) bei Kammern, Steiermark
 Burgstall Kammerstein, ehemalige Reichsburg bei Kammerstein in Mittelfranken
 Burgruine Kammerstein (Perchtoldsdorf) bei Perchtoldsdorf, Niederösterreich

Siehe auch: 
 Kammerstein